Diego Zapata puede referirse a:

 Diego Zapata de Cárdenas, gobernador de Yucatán (1636 - 1643).
 Diego Zapata Piñeiro (1916 - 2008) activista y luchador social mexicano.
 Diego de Vargas Zapata (1643 - 1704) español, gobernador del territorio de Santa Fe, Nuevo México.